Кравці (, ) — назва населених пунктів у Білорусі, Росії та Україні.

— село в Верхньодвінському районі Вітебської області.
  — село у Глибоцькому районі Вітебської області.

Кравці — хутір у Палласовському районі Волгоградської області.

Кравці — село в Широківському районі Дніпропетровської області.

Див. також 
 Кравець